Van Halen:

 Van Halen — американская хард-рок-группа.
 Van Halen — дебютный студийный альбом американской хард-рок-группы Van Halen.
 Van Halen II — второй студийный альбом американской хард-рок группы Van Halen.